Wegberg steht für:
 Wegberg, Stadt im Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen

Wegberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl van Wegberg (* 1977), niederländischer Musicaldarsteller
 T. A. Wegberg, deutscher Schriftsteller